Távora pode ser:

 Távora - freguesia do concelho de Tabuaço, Portugal
 Casa dos Távora - casa de fidalgos.
 Rio Távora - rio português

Pode também estar procurando por:
 Santa Maria de Távora - freguesia do concelho de Arcos de Valdevez, Portugal
 São Vicente de Távora - freguesia do concelho de Arcos de Valdevez, Portugal
 Processo dos Távora - durante o reinado de José I de Portugal

Desambiguação
Desambiguações de topônimos